Иван Ендогуров: Ендогуров, Иван Андреевич (1812—1871) — контр-адмирал Российского Императорского флота, глава семейства.
 Ендогуров, Иван Иванович (1861—1898) — русский художник-передвижник, пейзажист, старший брат С. И. Ендогурова.